Pigafetta steht für:

 Antonio Pigafetta (* um 1492; † nach 1531), italienischer Entdeckungsreisender und Schriftsteller
 Filippo Pigafetta (1533–1604)
 (52558) Pigafetta, Asteroid des Hauptgürtels
 die Palmgattung Pigafetta